Дискографија Енрикеа Иглесијаса, шпанског R&B и поп пјевача, састоји се од 10 студијских албума, шест компилацијских албума, 76 музичких видеа и 72 сингла. Иглесијас је почео каријеру 1995. године, када је објавио дебитантски студијски албум, на шпанском језику, под називом Enrique Iglesias, који је дао пет синглова број један на Билборд хот латин листи и освојио је Греми за најбољи латин поп албум 1997. године. Године 1999. објавио је четврти студијски албум, први на енглеском језику, под називом Enrique, на којем се нашао сингл "Bailamos" из филма Дивљи, дивљи запад, који је продат у преко пет милиона примјерака широм свијета. Два сингла са албума нашла су се на првом мјесту на Билборд хот 100 листи у Сједињеним Државама, "Bailamos" и "Be with You". Пети студијски албум под називом Escape, објавио је 2001. године и продат је у преко 12 милиона примјерака широм свијета. У јулу 2010. године, објавио је девети студијски албум, под називом Euphoria, први његов двојезични албум. Албум је дао три узастопна сингла на првом мјесту на Билборд хоп денс листи, док је албум номинован за Греми за латински албум године.

Енрике Иглесијас је продао преко 170 милиона примјерака албума широм свијета, по чему је један од најпродаванијих шпанских извођача свих времена. Пет његових синглова нашло се у топ пет на Билборд хот 100 листи, укључујући два сингла на првом мјесту, док држи рекорд са 27 синглова на првом мјесту Билборд хот латин листе пјесама на шпанском језику. Такође има 14 синглова на првом мјесту на Билборд хот денс листи, што је више него било који други мушки извођач. Часопис Билборд именовао га је краљем латин попа и краљем денса''.

Албуми

Студијски албуми

Компилацијски албуми

Синглови

Као главни извођач

Као гостујући извођач

Промотивни синглови

Остала појављивања

Музички видео

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Дискографија Енрикеа Иглесијаса на EnriqueIglesias.com
 [ Дискографија Енрикеа Иглесијаса] на AllMusic.com
 Дискографија Енрикеа Иглесијаса на discogs.com

Дискографија
Енрике Иглесијас
Енрике Иглесијас